

Zuid-Amerika 
 Napo (rivier), een rivier in Ecuador en Peru
 Napo (provincie), een provincie van Ecuador
 Napo (Peru), een district van Peru
 Quechua (taal), een taal in Zuid-Amerika

Azië 
 Napo (Baise), een district van China met hoofdstad Baise
 Napo (Tianyang), een stad in China, in het district Tianyang
 Napo (Thailand), een dorp in Thailand
 Napo (Celebes), een plaats in het westen van het Indonesische eiland Celebes
 Napo (India), een plaats in India, in de deelstaat West-Bengalen
 Na Po, een dorp in Laos

NAPO 
 Novosibirskse Vliegtuigproductiemaatschappij “V.P. Tsjkalov”, een Russische vliegtuigproducent
 Netherlands Army Post Office, een organisatie voor post van en aan Nederlandse militairen
 National Association of Police Organizations, een Amerikaanse lobbygroep voor politiepersoneel

Zie ook 
 Napo Daya, een plaats in de provincie Oost-Java, Indonesië